Kehrer steht für:

 Kehrer Verlag, Verlag mit Sitz in Heidelberg
 Heuwender, landwirtschaftliche Arbeitsmaschine

Personen:
 Adolf Kehrer (1811–1886), preußischer Generalmajor
 Anton Kehrer (1893–1984), österreichischer Politiker
 Christian Kehrer (1775–1869), Erbacher Hofmaler und Archivar
 Elfriede Kehrer (* 1948), österreichische Lyrikerin
 Elisabeth Kehrer (* 1961), österreichische Generalkonsulin in Chicago
 Emilio Kehrer (* 2002), deutscher Fußballspieler 

 Franz Kehrer (* 1948), Südtiroler Bildhauer
 Gerd Kehrer (* 1939), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker, Objektgestalter und Autor
 Günter Kehrer (* 1939), deutscher Religionswissenschaftler
 Hans Kehrer (Pseudonym von Stefan Heinz-Kehrer; 1913–2009), Lehrer, Dichter, Schriftsteller, Dramatiker und Schauspieler
 Hans E. Kehrer (1917–2002), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater und Autismusforscher
 Hugo Kehrer (1876–1967), deutscher Kunsthistoriker
 Jacques Kehrer (1854–1908), Schweizer Architekt
 Jodokus Kehrer (1889–1932), deutscher SA-Truppführer
 Josef Kehrer (1909–1945), deutscher römisch-katholischer Landrat und Märtyrer
 Jürgen Kehrer (* 1956), deutscher Autor von Kriminalromanen
 Karl Christian Kehrer (1755–1833), deutscher Porträt-, Landschafts- und Historienmaler
 Karl Kehrer (1849–1924), deutscher General der Artillerie
 Karl Kehrer (Beamter) (1925–2017), österreichischer Jurist und Beamter
 Klaus Kehrer, deutscher Verleger
 Rudolf Kehrer (1923–2013), deutscher klassischer Pianist und Klavierpädagoge
 Stefan Kehrer (* 1985), deutscher Freistilringer
 Thilo Kehrer (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Tobias Kehrer, deutscher Opernsänger der Stimmlage Bass

Orte:
 Kehrer (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kehrer am Biber, Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Kerer